Суперфинал 74-го чемпионата России по шахматам — турнир, прошедший в Уфе с 8 по 21 октября 2021 года, где был определён чемпион России по шахматам. Им стал Никита Витюгов. В турнире приняла участие трёхкратная чемпионка России среди женщин Александра Горячкина, ставшая первой девушкой, сыгравшей в открытых чемпионатах России.

Главным судьёй соревнования выступил международный арбитр Борис Постовский.

Церемония открытия и жеребьёвка первого тура проводились в музее имени Михаила Нестерова, партии турнира — в отеле Nesterov Plaza. Гарантированный призовой фонд составлял 7 миллионов российских рублей. В связи с эпидемиологической обстановкой, турнир проводился без зрителей. Победитель предыдущего Суперфинала Ян Непомнящий пропустил турнир из-за подготовки к матчу за звание чемпиона мира.

Регламент 
Соревнование проводилось по круговой системе в 11 туров. Контроль времени на партию составлял 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику. Допустимое время опоздания на тур составляло 15 минут. Игрок, появившийся за доской после пуска часов, но до истечения допустимого времени, наказывался штрафом в 10.000 рублей.

Участникам запрещалось вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии до 40-го хода включительно.

Места распределялись в соответствии с количеством набранных очков. В случае равного количества очков места распределялись по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости), за исключением дележа I места:

 число партий, сыгранных чёрными фигурами;
 коэффициент Зонненборна-Бергера;
 большее число побед;
 результат личной встречи;
 система Койя.

При дележе I места двумя участниками между ними проводились две партии в быстрые шахматы с контролем времени 15 минут + 10 секунд каждому участнику; при ничейном счёте после двух партий в быстрые шахматы игралась партия в Армагеддон с контролем времени 5 минут былым и 4 чёрным, с добавлением 3 секунда на ход, начиная с 61-го хода, каждому участнику. В случае ничьей в этой партии победителем объявлялся игравший чёрными фигурами. Цвет фигур в Армагеддоне выбирался победителем жребия.

При дележе I места тремя и более участниками проводилось дополнительное соревнование в быстрые шахматы с контролем времени 15 минут + 10 секунд каждому участнику для выявления победителя либо двух участников решающей партии в Армагеддон.

Участники 
В Суперфинал отобрались 12 человек: 11 мужчин и одна женщина.

 Дмитрий Андрейкин (2728)
 Никита Витюгов (2727)
 Андрей Есипенко (2720)
 Кирилл Алексеенко (2710)
 Владимир Федосеев (2704)
 Максим Матлаков (2682)
 Александр Предке (2666)
 Павел Понкратов (2659)
 Александр Рахманов (2657)
 Максим Чигаев (2639)
 Александр Мотылёв (2624)
 Александра Горячкина (2602)

Движение по турам

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
Положение турнира и результаты на сайте Федерации шахмат России

Страница турнира на сайте chessgames.com

Результаты на сайте chess-results.com

Чемпионаты России по шахматам
2021 год в шахматах
Чемпионаты России в 2021 году
Спортивные соревнования в Уфе